Treiben steht für:

 Treiben, Umformverfahren beim Treiben von Metallen
 Treiben (Einheit), ein Volumenmaß
 Treibarbeit, Kupellation in der Metallurgie
 Treiben, eine Treibjagd, siehe Jagd#Gesellschaftsjagd
 Bärentreiben, Brauchtum
 Kesseltreiben in der Jagd
 Haberfeldtreiben, Brauchtum
 Schneetreiben, Meteorologie
 Schüsseltreiben, in der Jagd
 Spreetreiben, Brauchtum
 Todaustreiben, Brauchtum
 Übertreiben, im Bergbau

Siehe auch:
 Trieb
 Treib, Treibe, Treiber
 Treibreaktion